Данн, Сара ():
  (род. 1970) — американский писатель и телеведущий.
  (род. 1981) — британская актриса.